QSF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Setif Ain Arnat, Sétif, Algeria